Australia
 Woodville – sobborgo di Adelaide
 Woodville – città del Nuovo Galles del Sud 
 Regno Unito
 Woodville – parrocchia civile del South Derbyshire, Derbyshire
 Stati Uniti d'America
 Woodville – città della Contea di Jackson, Alabama 
 Woodville – census-designated place della Contea di Tulare, California 
 Woodville – census-designated place della Contea di Leon, Florida 
 Woodville – città della Contea di Greene, Georgia
 Woodville – città della Contea di Penobscot, Maine 
 Woodville – capoluogo della Contea di Wilkinson, Mississippi 
 Woodville – località sulle sponde del Lago Canandaigua, New York
 Woodville – villaggio della Contea di Sandusky, Ohio 
 Woodville – capoluogo della Contea di Tyler, Texas
 Woodville – città della Contea di Calumet, Wisconsin
 Woodville – città della Contea di St. Croix, Wisconsin

Persone
Woodville – famiglia inglese
Antonio Woodville (1442 circa–1483) – nobile inglese 
Catherine Woodville (1458-1497) – nobile inglese
Elisabetta Woodville (1437-1492) – regina consorte d'Inghilterra 
John Woodville (1444-1469) – nobile inglese
Katherine Woodville (1938-2013) – attrice inglese
Lionel Woodville (1446-1484) – nobile vescovo inglese
Mary Woodville (1456-1481) – nobile inglese
Richard Woodville (1405-1469) – nobile inglese
Richard Woodville, III conte Rivers (1453 circa–1491) – nobile inglese